Владимир Латышев:
 Латышев, Владимир Александрович (1921—1982) — Герой Советского Союза.
 Латышев, Владимир Александрович (1934—1990) — советский театральный и телевизионный режиссёр.
 Латышев, Владимир Николаевич (1929—2018) — советский и российский деятель науки, ректор Ивановского государственного университета (1974—2000), заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Латышев, Владимир Фёдорович (1923—1943) — Герой Советского Союза.